Sarmento – fiume dell'Italia meridionale
 Sarmento – liberto di ascendenza etrusca, raggiungense il rango di cavaliere
 Sarmento – tralcio, ramo della vite, solitamente secco

Pagine correlate 

 Val Sarmento
 Comunità montana Val Sarmento

Note